Deux districts administratifs de République populaire de Chine portent le nom de xian de Bin :
 le xian de Bin (), subdivision administrative de la province du Heilongjiang ;
 le xian de Bin (), subdivision administrative de la province du Shaanxi.

Homonymie de toponyme